Emmanuel Logroño (Bronx, Nueva York, 1 de noviembre de 1951), mejor conocido como Sunshine Logroño es un famoso productor de televisión, actor, Locutor y animador radial ,Narrador de televisión, Actor de comedias, presentador ,guionista, cantante, libretista de comedias, animador de podcast, empresario y comediante estadounidense. Logroño ha sido exitoso en los medios de comunicación de Puerto Rico por casi cuatro décadas.

Vitín Alicea Arévalo, Eleuterio Quiñones, Elpidio Quiñones, Igor, El Barbarazo del Amor, Hermano Emmanuer, Chemba Osorio, Padrastro Pepe, Don Pachango, Tío Sunshine,  Nicky El Bro, Agapito Flores, o Mami-Por-Favor fueron algunos de sus papeles más notables. Logroño es considerado como uno de los máximos pilares y pionero en ejercer el género literario de la sátira en Puerto Rico.

Primeros años 
Nacido en Nueva York de madre puertorriqueña, Logroño se mudó a Carolina, Puerto Rico junto con su familia cuando tenía nueve años. Pronto fue reconocido como un artista multifacético por sus maestros y compañeros de clases. Su apodo "Sunshine" nació cuando trabajaba como disc jockey (1973) en una emisora de radio de San Juan WBMJ-AM, la primera emisora radial de rock and roll de Puerto Rico, por otro compañero de labores (el también disc jockey de WBMJ Raymond Broussard, mejor conocido como Moonshadow, ex animador del programa mañanero El Vacilón de la Mañana, un popular programa de radio en español en la ciudad de New York).  Otros disc jockeys en ese momento en la emisora WBMJ lo eran Bob Bennett,  Bill Thompson,  Charlie Brown,  Scott Brady,  Karl Phillips,  Rick D'Amico,  Marty Malo,  Heavy Dude,  Gary Phillips,  Mike Michaels y Phil Baker.  Sunshine también laboró en 1974 como parte del nuevo equipo de locutores de "La Nueva WRAI" 1520, una emisora creada por Bill Thompson y el "Radio Man" luego del cambio de formato de inglés a español en WBMJ.  Además de su corta estancia como disc jockey, Logroño trabajó como actor de voz en la entonces activa industria del doblaje en Puerto Rico. Fue la voz en español del personaje "Little Joe" uno de los hermanos Cartwright (personificado por Michael Landon) en el programa de televisión estadounidense Bonanza.

Logroño obtuvo un bachillerato en Arte (Literatura en inglés) ("un grado en desempleo", según reclama Logroño) de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una Maestría en Arte (Teatro) de la Michigan State University. Luego de regresar a Puerto Rico, Logroño fue miembro del grupo de Nueva Trova, Moliendo Vidrio del cual también eran miembros Gary Nuñez y la que luego que hiciera actriz de comediasCarmen Nydia Velázquez. Moliendo Vidrio llegó a grabar varios álbumes durante los 1970. Durante los últimos años de la década, el grupo se disolvió.

Logroño logró mantenerse activo a finales de la década de los 70 como voz para comerciales radiales, actor de comedias en la televisión de Puerto Rico, y como animador radial. Animó un programa mañanero radial con el empresario y músico puertorriqueño Silverio Pérez, y participó como parte del equipo de comedia detrás del programa Desafiando a los Genios, un popular programa de TV en forma de cuestionario, en el que participan entre otros el actor, libretista y director de cine Jacobo Morales y el gran actor cómico de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Dos de los personajes de TV de Logroño nacieron en este periodo de tiempo: Agapito Flores, un chico pueblerino con un impedimento al hablar, y Nicky El Bro, un Nuyorican callejero. Un tercer personaje, "Chinito Rivera" (un exhibicionista indecente que hablaba poco y vestía con un impermeable que abría a la menor provocación), eventualmente evolucionó a llegar a ser "El Barbarazo del Amor", uno de sus personajes radiales.

Los Rayos Gamma 
Morales y Pérez pronto revivirían, junto con el actor y locutor radial Horacio Olivo, un grupo musical llamado Los Rayos Gamma, el más querido grupo de sátira política de Puerto Rico, que tuvo una vida muy corta pero muy popular en 1968 como el vehículo creativo para el fallecido escritor satírico y periodista, Eddie López. Logroño llenó el espacio dejado por Pérez durante sus vacaciones, y cuando Pérez regresó, fue dejado para llenar el espacio de López (quien era considerado por algunos como irremplazable), con gran éxito. Los Rayos Gamma tuvieron un programa de televisión en channel 7, donde satirizaban a los políticos con sus canciones, con altos niveles de audiencia -y, que fue sacado del aire debido a sus golpes satíricos directos al entonces gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló. Lograron grabar algunos álbumes, y regresan al ojo público en intervalos de cuatro año, coincidiendo con cada elección general en Puerto Rico.

En sus etapas iniciales con "Los Rayos Gamma", Logroño creó un personaje para alivianar lo absurdo y lo grave de otro personaje, encarnado por Morales, que era basado en un incidente de la vida real. Durante los años 30, Dr. Cornelius Rhoads, a cargo de los servicios de salud del Instituto de Medicina Tropical en San Juan, le escribió varias cartas a amigos en los Estados Unidos en las que describía su odio por los puertorriqueños. Aun cuando no se sabe si las cartas fueron escritas en broma, en las mismas reclamaba haber implantado células de cáncer en sujetos locales sin su consentimiento. Una de esas cartas fue interceptada por seguidores de Pedro Albizu Campos, líder del Partido Nacionalista de Puerto Rico, y Albizu de forma vehemente denunció a Rhoads como un doctor poco ético y sadista que trataba a sus pacientes como conejillo de indias. En su programa de TV, Morales aparecía como un descendiente de Rhoads, "Dr. Cornelius Rodas"; Logroño hacía de su asistente, Igor, que tenía una joroba falsa, hacía sonidos guturales, y de forma inevitable echaba a perder los planes de Rodas de exterminar a los Puertorrriqueños. Aparentemente Igor fue creado cuando Rodas sometió a una persona a un experimento de un orgasmo de 23 horas de duración, usando electrodos parecidos a los de Frankenstein. Igor era un gran fanático de la cultura puertorriqueña, Van Halen y pornografía, y caminaba siempre con una muñeca, "Calerito", que se parecía a él, un paso de comedia que precedió a lo hecho por Mini Me muchos años después. Debido a lo demandante que era en términos físicos para él el hacer dicho personaje, Logroño desde entonces solo ha hecho de Igor en forma esporádica. Un gran fanático de su personaje, que inclusive adoptó el apodo "Igor" al imitarlo en la escuela superior para sus amigos, es el pelotero Juan González, jugador de Grandes Ligas.

Años posteriores 
Luego de haber salido del aire Los Rayos Gamma, Sunshine se mantuvo activo, haciendo comerciales para la radio (en determinado momento, la mitad de los comerciales radiales en Puerto Rico tenían la voz de Logroño en alguna faceta) y haciendo apariciones en varios programas de Tv y radio. En uno de esos programas nacieron los personajes cómicos de Eleuterio Quiñones y su hijo Elpidio. Eleuterio Quiñones, fanático a muerte de la estadidad para Puerto Rico, cuyos conocimientos de asuntos públicos y cultura pudieran compararse con los de Archie Bunker en Estados Unidos, y su hijo Elpidio -paciente de educación especial de 38 años, pero con la edad emocional de un niño, pero con sorprendentes órganos sexuales - son punto fijo en la radio y TV puertorriqueñas. Logroño también creó su propia compañía de producción, Man-TK Records (emulando la palabra manteca. El trabajo de Logroño está lleno de referencias porcinas a lo largo de su carrera).

Sunshine's Café 
En 1989 Logroño comenzó un programa llamado Sunshine's Cafe en WAPA-TV. Sunshine's Cafe fue muy popular entre los televidentes de Puerto Rico y su sentido del humor tipo risqué le garantizó cuatro temporadas de alta audiencia y gran controversia. Luego de las primeras emisiones, todos los auspiciadores excepto uno cancelaron sus contratos, y el programa se mantuvo casi seis meses sin publicidad. El programa fue controversial porque mostraba muchos de los estereotipos de los puertorriqueños. Además le proveyó a Logroño con un vehículo para traer como un subtema muchos tópicos tabú, una técnica que él le acredita a Bill Cosby haber desarrollado al haber escrito un piloto para una serie americana de TV basada en temas latinos que no se llegó a materializar.

En el programa, Sunshine caracterizó muchos personajes; uno en particular mostraba un homosexual de closet llamado Vitín Alicea Arévalo, cuyas frases llegaron a convertirse en uso y costumbre en el público. Otro personaje mostraba un falso ministro Pentecostal, El Hermano Emmanuel, que tenía una joroba (similar a la que tenía otro famoso ministro puertorriqueño, Yiye Ávila) que siempre estaba molesto (al igual que otro ministro local, Jorge Raschke), quien frecuentemente le sacaba dinero a los miembros de su congregación, y casi siempre era descubierto haciéndolo. El Hermano Emmanuel constantemente hablaba emitiendo R's de más (y en ocasiones se refería a sí mismo como el "Hermano Emmanuerrrrr"), y hablaba en como si fuera en lenguas: "¡Salamaya!" (derivado de "¡Sea la madre!") como frase favorita, particularmente cuando era descubierto haciendo sus tramposerías. Un episodio famoso fue cuando el Hermano trató (sin éxito) de curar a José Feliciano de su ceguera (La famosa respuesta de Feliciano fue: "¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver que usted es un farsante, yo no veo un carajo!)

La frase "Salamaya" se usa todavía en Puerto Rico para referirse en broma sobre los devotos seguidores pentecostales (Hermano Emmanuel constantemente tenía consigo a dos mujeres que le seguían a donde quiera que iba) o sobre las pequeñas congregaciones pentecostales (particularmente aquellas con facilidades rudimentarias, como casetas o carpas.)

Ofendidos por la representación de Logroño de los ministros, líderes pentecostales en Puerto Rico amenazaron con boicotear el programa de Logroño y Raschke y Milton Picón (representante local de Morality in Media) llegaron a confrontarlo en programas de televisión. En una rara muestra de ceder a la presión pública, Logroño dejó de hacer el personaje ("¡Si lo sigo haciendo, sus seguidores me van a linchar!", dando una explicación).  Lo mismo sucedió con su personaje de Ivan Fontecha, una burla del periodista Iván Frontera.  El anterior murió asesinado y Logroño dejó de hacer el personaje, por respeto. si

Chona, La Puerca Asesina 
En intercambio por un papel en la película La Guagua Aérea, Logroño de alguna manera persuadió al cineasta Luis Molina Casanova a que dirigiera una película de acción satírica, "Chona, La Puerca Asesina", lanzada en 1988 y filmada en blanco y negro. Muchos artistas puertorriqueños y personalidades de los medios (junto con el actor argentino Pablo Alarcón, quién hizo de un campesino boricua con un fuerte acento argentino) aparecieron en el filme, en el cual un cerdo creció hasta llegar a tener una altura de 10 pisos y atacaba a Puerto Rico, al estilo de Godzilla. Entre las actuaciones especiales y los papeles en la película, estuvieron aquellos interpretados por José Miguel Agrelot, Nena Rivera, Wilson Torres (quien luego se diera a conocer con el personaje cómico Maneco), Guillermo José Torres, Enrique Cruz, Antonio Pantojas y otros. Jacobo Morales y Logroño aparecieron como Cornelius Rodas e Igor, respectivamente; Rodas fue el responsable de que el cerdo creciera, tal y como se lo pidió Don Rodríguez, uno de los muchos personajes de Agrelot. Una versión remasterizada, tituladao versión del director, que le añadió a Vitín Alicea a la trama y mejoró los efectos especiales y de sonido, fue lanzada en formato DVD en 1998.

En 1991, Logroño tuvo la oportunidad de esteralizar en una película de Hollywood: fue la contrafigura de Martin Short y Kurt Russell en Captain Ron. Él alega que apareció en la cinta Contact, junto con Jodie Foster, pero realmente -gracias al talento extremo del editor de la cinta, según alega Logroño- que solo su codo izquierdo aparece en pantalla.

De acuerdo con una entrevista que Logroño le dio a la revista Vea una vez, un día, llegó a su oficina para enterarse que había otra audición para otra película. Y por su cuenta, se fue en avión para New York City, hizo la audición, y voló de vuelta a Puerto Rico, llegando justo a tiempo para participar en una obra de teatro en Mayagüez.

Logroño tuvo varios intentos de mostrar su lado de actor serio en la década de 1990s, participando en varias obras de teatro.

Actualmente 

Sunshine se encuentra en WAPA-TV animando un programa llamado Sunshine Remix.

El 25 de febrero de 2007, Logroño apareció como un arzobispo en la filmación del vídeo de la canción del grupo Calle 13 Tango del Pecado, el primer sencillo de su más reciente producción, ¿Residente o Visitante?. En el vídeo, el casa al cantante de Calle 13 René Pérez y su novia en la vida real en ese momento Denise Quiñones en una boda surrealista donde Tego Calderón y Voltio son los padrinos de la boda.

Referencias

Enlaces externos 
 Entrevista con Logroño y Pérez por Angel Collado-Schwartz

Actores de televisión de Puerto Rico
Actores de teatro de Puerto Rico
Humoristas de Puerto Rico
Productores de televisión de Estados Unidos
Animadores de Estados Unidos
Libretistas
Empresarios de Puerto Rico
Locutores de Estados Unidos
Podcasters
Puertorriqueños nacidos en Estados Unidos
Narradores